James Wilkinson – amerykański wojskowy
 James Wilkinson – brytyjski lekkoatleta
 James Wilkinson – irlandzki żeglarz
 James H. Wilkinson – brytyjski matematyk